poemat liryczny – gatunek liryki
 poemat liryczny – gatunek dramatu